Трихуэке ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 35,63 км². Население — 1420 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары